Lindenwiese ist ein deutscher Ortsname:
 Lindenwiese, bis 1923 Klein Pillacken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Piłaki Małe, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lindenwiese, bis 1927 Lipiensken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Lipińskie (Miłki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen